Konrad Gessner ist der Name folgender Personen:

* Konrad Gessner (1516–1565), Schweizer Arzt, Naturforscher und Altphilologe, siehe Conrad Gessner
 Konrad Gessner (Maler) (1764–1826), Schweizer Maler 
 Konrad Geßner (Radsportler) (* 1995), deutscher Radrennfahrer